Агафонников, Николай:
 Агафонников, Николай Владимирович (1876—1937) — протоиерей. Причислен к лику святых.
 Агафонников, Николай Николаевич (1918—1982) — советский и российский композитор, педагог.